Метро-2 может означать:
 Метро-2 — согласно городской легенде, название системы секретных линий метрополитена в Москве.

Компьютерные игры 
 Метро-2 — компьютерная игра в жанре 3D-шутера от первого лица, 2005 года. Разработка — G5 Software совместно с Orion Games, издание — компания «Бука».
 Метро-2: Смерть вождя — продолжение игры Метро-2.

См. также 
 Москва-2 (значения)